Йованович () — південнослов'янське прізвище.
 Милан Йованович (футболіст, 1981) — сербський футболіст
 Милан Йованович (футболіст, 1983) — чорногорський футболіст
 Милан Йованович (ломус) — сербський ломус
 Милан Йованович (фотограф) — сербський фотограф

Див. також 
 Йованович

Сербські прізвища
Хорватські прізвища